

Brasil 
Igreja de São Pedro (Porto Alegre) — Rio Grande do Sul
Concatedral de São Pedro dos Clérigos — Recife, Pernambuco

Portugal

Continente 
Igreja de São Pedro (Almargem do Bispo) — Sintra
Igreja de São Pedro (Pêro Pinheiro) — Sintra
Igreja de São Pedro (Santa Comba de Vilariça) — Vila Flor
Igreja de São Pedro (Sertã)
Igreja Matriz de São Pedro (Terena) — Alandroal
Igreja Matriz de São Pedro (Faro)
Igreja de São Pedro (Mêda) — em Marialva
Igreja de São Pedro (Peniche)
Igreja de São Pedro (Leiria)
Igreja de São Pedro (Ericeira) — Mafra
Igreja de São Pedro (Abragão) — Penafiel
Igreja de São Pedro de Ferreira — Paços de Ferreira
Mosteiro de Cete — Paredes
Igreja de São Pedro de Rates — Póvoa de Varzim
Igreja de São Pedro de Roriz — Santo Tirso
Igreja de São Pedro (Chamusca)
Igreja de São Pedro de Rubiães, Paredes de Coura.
Igreja Matriz de Cerva — Ribeira de Pena
Igreja de São Pedro (Tourém) — Montalegre
Igreja de São Pedro de Tarouca
Igreja de São Pedro (Vila Real)

Açores 
 Igreja de São Pedro (Angra do Heroísmo) — ilha Terceira
 Igreja de São Pedro (Biscoitos) — Praia da Vitória, ilha Terceira
 Igreja de São Pedro (Ponta Delgada) — ilha de São Miguel
 Igreja de São Pedro (Vila Franca do Campo) — ilha de São Miguel
 Igreja de São Pedro (São Pedro) — Vila do Porto, ilha de Santa Maria
 Igreja de São Pedro da Ribeirinha — Angra do Heroísmo, ilha Terceira
 Convento de São Pedro de Alcântara — Cais do Pico, São Roque do Pico

Desambiguações de templos